

Personnalités 
 Alain Pessin (1949-2005), sociologue libertaire français ;
 Denis Pessin (19?-), dessinateur de presse français ;
 Marc Pessin (1933-2022), graveur, éditeur et dessinateur français.

Lieu 
 Pessin une commune allemande.

Homonymie de patronyme